

Mythologie grecque 
 Aristée est un héros honoré comme une divinité pastorale,
 Aristée est le seul Géant survivant à la gigantomachie.

Personnalités 
 Aristée de Proconnèse est un poète-voyageur grec semi-légendaire ().
 Aristée l'Ancien est un mathématicien grec ().

Autres 
 En astronomie, (2135) Aristée est un astéroïde.

Voir aussi 
 Aristéas de Corinthe, général corinthien du 
 Lettre d'Aristée, document littéraire et religieux de la première moitié du 
 Les Abeilles d'Aristée, essai du critique russe Wladimir Weidlé paru en 1936